Huitzila (Hidalgo), een plaats in de Mexicaanse staat Hidalgo
 Huitzila (Zacatecas), een plaats in de Mexicaanse staat Zacatecas